Tschapajewskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Tschapajewskoje (Kalmückien), Dorf in der Republik Kalmückien
 Tschapajewskoje (Karatschai-Tscherkessien), Dorf in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Tschapajewskoje (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Tschapajewskoje (Woronesch), ländliche Siedlung in der Oblast Woronesch